Лакич (/, ) — южнославянская фамилия.

Известные носители 
 Лакич, Зоран (1933—2022) — югославский и черногорский историк, редактор, преподаватель высшей школы, действительный член Черногорской академии наук и искусств (2000).
 Лакич, Радойка (1917—1941) — югославская студентка, участница Народно-освободительной войны Югославии, посмертно Народный герой Югославии.
 Лакич, Срджан (род. 1983) — хорватский футболист, нападающий немецкого футбольного клуба «Вольфсбург».